Курвіц — естонське прізвище.
 Андрес Аллан (уроджений Курвіц) — естонський поет,
 Рауль Курвіц — естонський митець, брат Андреса Аллана,
 Роберт Курвіц — естонський сценарист, син Рауля Курвіца,
 Лірика Василівна Курвіц (уроджена Іванська) — радянська спортсменка.
 Ганс Курвіц — естонський воєначальник.